Агафонников — русская фамилия.

Известные носители 
 Агафонников, Владислав Германович (род. 1936) — российский композитор.
 Агафонников, Игорь Германович (1932—2005) — российский хоровой дирижёр, профессор, педагог.